ВКО, аббревиатура, может означать:
 Воздушно-космическая оборона
 Военно-космическая оборона
 Войсковое казачье общество

См. также 
 Войска воздушно-космической обороны — Войска ВКО — ВВКО